Cuoco – persona addetta alla preparazione e cottura dei cibi
 Kaley Cuoco – attrice statunitense
 Vincenzo Cuoco – scrittore, giurista, politico, storico ed economista italiano
 Il cuoco – cortometraggio muto del 1918